Шарантон:
 «Шарантон» — французский футбольный клуб из города Шарантон-ле-Пон, в департаменте Валь-де-Марн региона Иль-де-Франс.
  — река в Нормандии.
 Шарантон-Сен-Морис — прежнее название Сен-Мориса — муниципалитета во Франции, в регионе Иль-де-Франс, департамент Валь-де-Марн.
  — психиатрическая больница в Сен-Морисе.
 Шарантон-дю-Шер — коммуна во Франции, в регионе Центр. Департамент — Шер. Главный город кантона Шарантон-дю-Шер.

См. также 
 Шарантон — Эколь (станция метро)
 Порт-де-Шарантон (станция метро)
 
 Шаронтон